Beyth ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Beyth (Banker und zionistischer Aktivist), 1901–1947
 Reinhard Beyth, 1923–1940,  (jüdisches Opfer des Nazi-Euthanasieprogramms, Namensgeber einer Einrichtung der Bodelschwinghschen  Anstalten, Bethel)

Siehe auch:
 Beith (Begriffsklärung)
 Beit